Stor-Harrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Harrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (31,6 ha)
Stor-Harrtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (72,9 ha)

Se även
Harrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn